Les mots lepidotus, lepidota et lepidotum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique, adapté du grec  (« couvert d' »).

En biologie :
 Lepidotus est un synonyme de Lepidotes,  un genre éteint de poissons osseux à nageoires rayonnées ;
 en taxonomie, les mots lepidotus et lepidota sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique